Флаг муниципального образования Зна́менский район Тамбовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 октября 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6701.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Знаменского муниципального района в зелёном, жёлтом, белом и чёрном цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В зелёном поле золотая с чёрными полосами пчела, окружённая семью серебряными кубами и сопровождаемая четырьмя золотыми пшеничными колосьями (по одному в каждом углу)».

Символика 
Флаг разработан на основе герба, который языком символом и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности Знаменского муниципального района.

Основная идея флага заключена в золотой с чёрными полосами пчеле, окружённой серебряными кубами и сопровождаемая четырьмя золотыми пшеничными колосьями (по одному в каждом углу).

Зелёный цвет полотнища символизирует надежду, изобилие, свободу и радость.

Золотая пчела в центре полотнища символизирует занятие жителей района бортничеством.

Семь серебряных кристаллов сахара символизируют крупный сахарный завод, расположенный на территории района и, одновременно семь поселений данного района.

Четыре сопровождающих всё колоса символизируют, что данный район является сельскохозяйственным.

Примечания 

Флаги с изображением пчелы
Флаги с изображением пшеничного колоса